Первая лига Белоруссии по футболу 2000 — 10-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги. Турнир прошёл с 23 апреля по 5 ноября. Единственную путёвку в Высшую лигу завоевал клуб «Молодечно».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу по итогам сезона 1999:
 «Коммунальник (Слоним)» (1-е место в Первой лиге сезона 1999)
 «Ведрич-97 (Речица)» (2-е место в Первой лиге сезона 1999)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 1999:
 «Свислочь-Кровля (Осиповичи)» (15-е место в Высшей лиге сезона 1999)
 «Молодечно» (16-е место в Высшей лиге сезона 1999)

Клубы, покинувшие Первую лигу по итогам сезона 1999:
 «Пинск-900» (15-е место в Первой лиге сезона 1999)
 «Витьбич-Динамо-Энерго» (16-е место в Первой лиге сезона 1999)

Клубы, вышедшие в Первую лигу из Второй лиги по итогам сезона 1999:
 «Трактор (Минск)» (1-е место в первой зоне во Второй лиге сезона 1999)
 «Лунинец» (1-е место во второй зоне во Второй лиге сезона 1999)

Переименования команд:
 Светлогорский «Коммунальник» сменил название на «Химик».

Итоговая таблица

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2000
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2000

Ссылки 
 RSSSF.com 
 kick-off.by 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Белоруссии в 2000 году